Джеф Леб (; , США) — американський автор коміксів, кіно- і телесценарист, продюсер. Писав комікси про багатьох відомих персонажів як, і не лише всесвіту DC і Marvel: Бетмена, Супермена, Суперґерл, Людину-павука, Галка, Капітана Америку та Залізну Людину. Працював над такими проектами, як «Загублені», «Герої», «Смоллвіль». З 2010 року — виконавчий віце-президент Marvel Television.

Бібліографія

Active Images 
Hip Flask 1/2

Aspen MLT 
Soulfire #0–4

Awesome 
Awesome Holiday Special #1
Coven (Vol. 1) #1–5, (vol. 2) #1–3
Coven: Black and White
Coven: Dark Origins
Coven/Fantom Special
Coven/Kaboom Special
Fighting American #1–2
Fighting American: Rules of the Game #1–3
Kaboom #1–3, (vol. 2) #1–3
Kaboom Prelude
Lionheart 1–2
Re:Gex #0–1
Supreme #50

Dark Horse Comics 
9-11: Artists Respond, Volume One
Buffy The Vampire Slayer: Season 8 #20
Hellboy: Weird Tales #3

DC Comics 
9-11: The World's Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember, Volume Two
Action Comics Annual #5
Adventures of Superman #600
Batman #608–619 («Цить»)
Batman: Dark Victory #0–14
Batman: Legends of the Dark Knight
Batman: Choices: Legends of the Dark Knight Halloween Special
Batman: Ghosts – Legends of the Dark Knight Halloween Special
Batman: Madness – Legends of the Dark Knight Halloween Special
Batman: The Long Halloween #1–13
Batman/The Spirit
Catwoman: When in Rome #1–6
Challengers of the Unknown (vol. 2) #1–8
DC Comics Presents: Flash #1
The Dreaming #4
JLA: Our World at War #1
JSA: All Stars #2
Justice League Task Force #9
Loose Cannon #1–4
Orion #8
Secret Files President Luthor #1
Showcase '94 #5
Smallville #1
Solo #1
Supergirl #0–5
Superman vol 2 #151–183
Superman/Batman #1–26
Superman / Batman Secret Files 2003 #1
Superman: Emperor Joker #1
Superman for All Seasons #1–4
Superman: Lex 2000 #1
Superman: Our Worlds at War Secret Files #1
Vertigo: Winter's Edge #3
Who's Who in the DC Universe #1, 16
The Witching Hour #1–3
World's Finest: Our Worlds at War #1

Harris Comics 
Vampirella Monthly #18

Image Comics 
The Darkness / Batman #1
Savage Dragon #50

Marvel Comics 
The Amazing Spider-Man #545 (лише текстова стаття), 600
Askani'Son #1–4
Astonishing X-Men #3
The Avengers vol. 2 #2–7
Avengers: X&-Sanction #1–3
Avenging Spider-Man #1
Cable #15, 17–39
Cable/X-force Annual 1995
Captain America vol. 2 #1–6, 12
Fall of the Hulks: Gamma #1
Fallen Son: The Death of Captain America #1–5
Fantastic Four vol. 3 #40–50
Fantastic Four Annual 2001
Fantastic Four: World's Greatest Comic Magazine #4
Generation X '95 #1
Heroes Reborn 1/2
Hulk #1–25
The Incredible Hulk #600
Iron Man vol. 2 #7–12
King-Size Hulk #1
Onslaught Reborn #1–5
Point One #1
Savage Hulk #1
Stan Lee Meets Doctor Doom #1
Ultimate Comics: New Ultimates #1–5
Ultimate Captain America Annual #1
Ultimate Hulk Annual #1
Ultimate Power #7–9
Ultimates 3 #1–5
Ultimate X #1–5
Ultimatum #1–5
Uncanny X-Men #329–330
Uncanny X-Men Annual #18
Wolverine #50–55, 310-313, 900
Wolverine '96 #1
Wolverine/Gambit: Victims #1–4
X-Force #44–61
X-Man #1–9
X-Men: Road to Onslaught #1

Кольорова серія Marvel Comics 

Daredevil: Yellow #1–6
Spider-Man: Blue #1–6
Hulk: Gray #1–6
Captain America: White #0-5

Примітки

Посилання 

Автори коміксів
Люди з Marvel Entertainment
Люди з Marvel Comics